Ел Горион има више значења:

 Ел Горион, Ел Бурион (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Горион, Сан Хорхе (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Горион (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Горион (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику